Saint-Usage puede referirse a: 

 Saint-Usage, comuna francesa situada en Aube.
 Saint-Usage, comuna francesa situada en Côte-d'Or.